Bidaud ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Bidaud (* 1968), Schweizer Curlerin
 Lucien Bidaud (1930–1987), französischer Priester

Siehe auch:
 Bidauld
 Bidaut
 Bideau
 Bidot